Рамбин:

 Рамбин  — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Рамбин, Ливэн  — американская актриса.